São Caetano (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 São Caetano (Cantanhede), een plaats in de Portugese gemeente Cantanhede
 São Caetano (Madalena), een plaats in de Portugese gemeente Madalena
 São Caetano do Sul, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 AD São Caetano, een Braziliaanse voetbalclub uit de stad São Caetano